2006 Голяма награда на Бахрейн е 3-то за Голямата награда на Бахрейн и първи кръг от сезон 2006 във Формула 1, провежда се на 12 март 2006 година на пистата Сакхир в Бахрейн.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бахрейн